Raó, aptitud que consisteix a aplicar normes i lògica en el pensament per obtenir judicis, observacions comprovables o servir de base per a teories
 Raó geomètrica, comparació de dos quantitats pel seu quocient, la raó indica quantes vegades conté una quantitat a l'altra
 Raó (matemàtiques), relació entre dos nombres que indica quantes vegades el primer nombre conté el segon
 Raó àuria, proporció entre dos segments a i b (o per extensió, entre dues quantitats a i b) que
 Raó d'estat, expressió que significa assumir i actuar d'acord amb els interessos propis de l'Estat (per exemple, de la seva pervivència o enfortiment)
 Raó doble o raó anharmònica, eina en geometria, especialment en geometria projectiva
 Raó il·lustrada
 Culte de la Raó i de l'Ésser suprem, conjunt d'esdeveniments i festes cíviques i religioses ocorregudes entre 1792 i 1794 durant la revolució francesa  
 José Ortega y Gasset#Raó vital)
 Temple de la Raó, creat sota la Revolució francesa el 1793, temple del culte de l'Ésser suprem, una nova religió considerada per a reemplaçar el cristianisme
 Partit de la Raó, partit polític d'Alemanya fundat el 30 de maig de 2009 pel periodista Oliver Janich
 Vilanova de Raò, poble i municipi al Rosselló, a la Catalunya del Nord